Svet uspešnih je DVD izdaja posebne novoletne oddaje, ki se je ob koncu leta 2006 predvajala na bosanskohercegovski televiziji BN. Šlo je za glasbeno-zabavno oddajo, v kateri so nastopili znani pevci in pevke iz Bosne in Hercegovine in Srbije, med drugimi tudi Svetlana Ražnatović Ceca, Šaban Šaulić, Enes Begović, Zorica Brunclik, Nada Obrić in Merima Njegomir. 

DVD je objavila založbena hiša Renis iz Zvornika.

Vsebina DVD-ja 
Na DVD je posnetek 3-urne oddaje z živo glasbo.

DVD

Zgodovina objave DVD-ja
Del oddaje je bil leta 2015 objavljen tudi na portalu YouTube.

Ostale informacije 
● Založbena hiša Renis, Zvornik
● Distributer: Muzički most
● Posneto v Bijeljini decembra 2006
● Snemalna ekipa BN televizije
● Zaporedna številka objave: MMDVD 005

Sklici in opombe 

Dela leta 2007
Ceca
Šaban Šaulić